Jan Opaliński (1546-1598)
 Jan Opaliński (1581–1637)